Anaksibia (Anaksibie, gr. i łac. Anaxibia) – w mitologii greckiej królewna z Argos, jedna z Danaid
 Anaksibia (Anaksibie, gr. i łac. Anaxibia) – w mitologii greckiej królewna z Argos, królowa Jolkos, córka Biasa
 Anaksibia (Anaksibie, gr. i łac. Anaxibia) – w mitologii greckiej królewna mykeńska, królowa Fokidy, córka Atreusa